Slag bij Meloria (1241), 3 mei 1241, zeeslag waarin keizer Frederik II en Pisa Genua verslaan
 Slag bij Meloria (1284), 6 augustus 1284, grote zeeslag waarin Genua Pisa verslaat